Friend or Foe steht für:
 Friend or Foe (Lied), ein Lied von t.A.T.u.
 Friend or Foe (Film, 1982), ein Film
 Identification Friend or Foe, Freund-Feind-Erkennung in der militärischen Luftfahrt

Siehe auch:
 Friend or Foe?, ein Studioalbum der Band Blackmail
 Freund oder Feind